Моисей Абрамович Бланк (, Елисаветград — , Харьков) — украинский советский график и живописец.

Участник боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

Закончил Харьковское художественное училище (1925—1930), где обучался у М. Бурачека, О. Маренкова, М. Фёдорова.

Член Харьковской организации Союза художников УССР с 1958 года. Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок с 1927 г. Персональные выставки в Харькове: 1963,1969, 1976,1977,1982, 1997.

Работал в издательствах УССР «Державне Видавництво Украини» (ДВУ), «Молодий більшови́к», «Дитвида́в» (Детиздат).

М. Бланк принимал участие в художественных выставках, организуемых в СССР и за его рубежом.

Автор в основном натюрмортов и пейзажей, выполненных в основном в технике литографии, офорта, тушью и изредка — маслом.

Биография 
 1924 г. — Член Союза работников культуры.
 1925—1930 гг. — Обучался в Харьковском художественном институте в мастерской у О. Ф. Маренкова, М. Г. Бурачека, М. С. Фёдорова.
 1927 г. — Принимал участие в выставке «10 лет Советской власти на Украине».
 1930—1941 — Работал в художественных мастерских Союза художников и мастерских театров Харькова; в «Дітвидавництві», в издательствах «Український робітник» и «Книгоспілка».
 1941 г. — Оборонные работы под Киевом.
 1942 г. — Художник театра в городах Полтава, г. Днепродзержинске и г. Лениногорске. Художник областной газеты «Алтайский работник» в г. Усть-Каменогорске.
 1942 г. — Пошёл добровольцем на фронт ВОВ, был стрелком-автоматчиком.
 1942—1946 гг. — Организатор и участник художественных выставок, посвящённых 3-му Прибалтийскому фронту.
 1944—1945 г. — Принимал участие в освобождении от нацистской оккупации городов: Псков, Нарва, Тарту, Рига.
 1945—1946 г. — Художник Политотдела 2-го корпуса ПВО в г. Рига
 1948 г. — Участие во Всеукраинской выставке художников.

Известные работы 
 «На реке».
 «Кремль зимой».

Выставки работ 
 1927 г. — Всесоюзная выставка «10 лет Советской власти».
 1942 г. — Организатор и участник фронтовых художественных выставок.
 1948 г. — Всеукраинская выставка художников.
 1953 г. — Областная и всеукраинская выставки художников.
 1957 г. — Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Октябрьской революции.
 1962 г. — Республиканская и Всесоюзная выставка графики.
 1964 г. — Персональная выставка.
 1969 г. — Персональная выставка.
 1971 г. — Персональная выставка, Республиканская выставка «Днипро».
 1977 г. — 4-я республиканская выставка в г. Львов.
 1972 г. — Персональная выставка.
 1989 г. — Персональная выставка на Фестивале искусств в Португалии (г. Лиссабон).
 1990 г. — Персональная выставка в Бельгии (г. Брюссель)
 1990 г. — Персональная выставка в Германии (г. Кёльн)
 1991 г. — Персональная выставка.
 1997 г. — Персональная выставка к 90-летию со дня рождения художника.

Живописные техники использованные в работах: акварель, гуашь, пастель, линогравюра, масляная живопись.

Погиб в Харькове в 1983 году.

Примечания

Ссылки 
 Галерея работ Бланка М. А. 
 Художники Харьковщины 
 Единый художественный рейтинг

Моряки Великой Отечественной войны
Художники СССР
Художники Украины
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Графики СССР
Графики Украины